Apremont (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Apremont (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Apremont (Wandea) – francuska gmina w regionie Kraj Loary
 Apremont (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Apremont (Ain) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Apremont (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy